Ilieva ist der Familienname folgender Personen:
 Vaska Ilieva (1923–2001), mazedonische Sängerin
 Vera Ilieva, bulgarische Mezzosopranistin